Australian Open-mesterskabet i damesingle 2019 var den 93. turnering om Australian Open-mesterskabet i damesingle. Turneringen var en del af Australian Open 2019 og blev spillet i Melbourne Park i Melbourne, Victoria, Australien. Hovedturneringen blev afviklet i perioden 14. - 26. januar 2019, mens kvalifikationen spilledes ugen før hovedturneringen i dagene 8. - 11. januar 2019.

Mesterskabet blev vundet af 21-årige Naomi Osaka, som i finalen besejrede Petra Kvitová med 7-6(2), 5-7, 6-4 på to timer og 27 minutter, og som dermed vandt sin anden Grand Slam-titel i karrieren og den første titel ved Australian Open-mesterskabet i damesingle. Den 4.-seedede japaner blev samtidig den første spiller siden Jennifer Capriati i 2001, der vandt sine to første grand slam-titler i damesingle ved to grand slam-turneringer i træk, den første siden Serena Williams i 2015 til at vinde to grand slam-turneringer i træk, og den første japanske vinder af Australian Open-mesterskabet i damesingle. Finalen, der var det første indbyrdes opgør mellem de to spillere, var endvidere et direkte opgør om, hvem der den 28. januar 2019 ville overtage førstepladsen på WTA's verdensrangliste, og som følge af resultatet besatte Naomi Osaka positionen som verdensetter for første gang i hendes karriere. Det var første gang, at en asiat blev nr. 1 på verdensranglisten.

Petra Kvitová var i en grand slam-finale for første gang, siden hun i december 2016 blev alvorlig skadet i venstre hånd under et indbrud i hendes hjem, hvorefter der havde været tvivl om, hvorvidt hun overhovedet ville komme til at holde på en ketcher igen. Hun havde kvalificeret sig til finalen uden at tabe et eneste sæt i sine seks første kampe, og undervejs i finalen afværgede hun tre matchbolde i andet sæt ved stillingen 5-3, 40-0 til Naomi Osaka. Nederlaget var hendes første i hendes indtil da tre grand slam-finaler.

Den forsvarende mester, Caroline Wozniacki, tabte i tredje runde til Marija Sjarapova, der vandt med 6-4, 4-6, 6-3.

Siden sidste mesterskab var kampenes format blevet ændret, idet Tennis Australia havde indført en ny afgørelse på afgørende sæt i form af en tiebreak til 10 point ved stillingen 6-6, som afløste det hidtidige format, hvor det sidste sæt skulle vindes med to overskydende partier. Det nye format kom i brug allerede på førstedagen, hvor Katie Boulter blev den første vinder af en kamp afgjort med en 10-points-tiebreak i tredje sæt, da hun besejrede Jekaterina Makarova med 6-0, 4-6, 7-6(10-6). Desuden var antallet af kvalifikaneter i hovedturneringen blevet sat op fra 12 til 16, hvilket medførte at kvalifikationen var blevet udvidet fra 96 til 128 deltagere.

Pengepræmier og ranglistepoint 

Den samlede præmiesum til spillerne i damesingle androg A$ 24.950.000 (ekskl. per diem), hvilket er en stigning på knap 16 % i forhold til året før. En del af stigningen i den samlede præmiesum hidrører imidlertid fra udvidelsen af kvalifikationen fra 96 til 128 spillere. Hvis man korrigerer for denne udvidelse, er præmiesummen steget ca. 13,5 % i forhold til 2018.

Højdepunkter

Første runde 

Tre tidligere mestre var i aktion på åbningsdagen, og alle tre spillede sig sikkert videre til anden runde. 2008-mesteren Marija Sjarapova (seedet 30) udraderede kvalifikanten Harriet Dart med 6-0, 6-0, vinderen fra 2016, andenseedede Angelique Kerber, gik videre efter at have besejret Polona Hercog med 6-2, 6-2, mens Caroline Wozniacki indledte sit titelforsvar, hvor hun var seedet som nr. 3, med at vinde 6-3, 6-4 over Alison Van Uytvanck.

Aryna Sabalenka (seedet 11), der havde vundet opvarmningsturneringen i Shenzhen, gik også videre uden sættab efter sejr på 6-1, 6-4 mod Anna Kalinskaja. Den tidligere US Open-mester Sloane Stephens (seedet 5) vandt sin første kamp i fem år ved Australian Open, da hun slog sin landsmand Taylor Townsend med 6-4, 6-2, mens 9.-seedede Kiki Bertens gik videre efter en sejr på 6-3, 6-3 over Alison Riske. Petra Kvitová (8) havde vundet opvarmningsturneringen i Sydney og fortsatte de gode takter i første runde i Melbourne med en sejr på 6-3, 6-2 over Magdaléna Rybáriková, mens Kvitovás modstander fra finalen i Sydney, hjemmebanehåbet Ashleigh Barty, efter en langsom start endte med en sejr på 6-2, 6-2 mod Luksika Kumkhum.

Julia Görges, der var seedet som nr. 14, og som havde vundet optaktsturneringen i Auckland blev den højst seedede spiller, der røg ud af damesingleturneringen på førstedagen, da hun tabte 2-6, 7-6(5), 6-4 til Danielle Collins. To andre seedede spiller måtte forlade mesterskabet på åbningsdagen, idet 22.-seedede Jeļena Ostapenko tabte til Maria Sakkari med 6-1, 3-6, 6-2, mens Julija Putintseva sendte 32.-seedede Barbora Strýcová hjem med et nederlag på 6-4, 7-6(1).

Anden runde 

Garbiñe Muguruza blev den sidste spiller, der kvalificerede sig til tredje runde, da hun besejrede Johanna Konta med 6-4, 6-7(3), 7-5 i en kamp, der startede kl. 00:30, hvilket var den seneste kampstart i en grand slam-turnering, og som først sluttede kl. 03:12.

Tredje runde

Fjerde runde 

Fjerde runde blev endestationen for tre af de fem højst seedede spillere, herunder de to topseedede kvinder. Simona Halep (1) blev slået ud af Serena Williams (16), der registrerede sin 17. sejr i karrieren mod en spiller, der lå nr 1 på WTA's verdensrangliste, og kvalificerede sig til Australian Open-kvartfinalen for 13. gang med en sejr på 6-1, 4-6, 6-4.
Andenseedede Angelique Kerber blev til gengæld blæst ud af Rod Laver Arena med 6-0, 6-2 på blot 56 minutter af useedede Danielle Collins, som dermed gik videre til sin første grand slam-kvartfinale. Også 5.-seedede Sloane Stephens måtte forlade mesterskabet inden kvartfinalerunden efter at have tabt til Anastasija Pavljutjenkova med 7-6(3), 3-6, 3-6. Russeren gik dermed videre til en grand slam-kvartfinale for femte gang.

Derimod gik Petra Kvitová (8) videre til kvartfinalerne i Australian Open for første gang siden 2012 med en sejr på 6-2, 6-1 over Amanda Anisimova, mens
Ashleigh Barty (15) besejrede Marija Sjarapova (30) med 4-6, 6-1, 6-4 og dermed gik videre til sin første grand slam-kvartfinale i single.

US Open-mesteren Naomi Osaka (4) vandt sin 11. grand slam-kamp i træk, da hun gik videre efter sejr over Anastasija Sevastova (13) med 4-6, 6-3, 6-4, og dermed blev den højst seedede spiller i kvartfinalerne. Elina Svitolina (6) avancerede til Australian Open-kvartfinalen for andet år i træk med en sejr på 6-2, 1-6, 6-1 over Madison Keys (17), og Karolína Plíšková (7) tabte blot fire partier i sejren på 6-3, 6-1 over Garbiñe Muguruza (18).

Kvartfinaler 

I kvartfinalen mellem de to useedede spillere, der aldrig tidligere havde været i en grand slam-semifinale, var det Danielle Collins, der gik videre med 2-6, 7-5, 6-1 over Anastasija Pavljutjenkova. Hun blev dermed den første tidligere college-spiller i en grand slam-semifinale, siden Meredith McGrath udførte samme bedrift ved Wimbledon-mesterskaberne 1996.

Petra Kvitová (8) gjorde hurtig proces i kampen mod den sidste tilbageværende australier i feltet, Ashleigh Barty (15), da hun sikrede sig en plads i semifinalerne af en grand slam-turnering for første gang i 4½ år med en 6-1, 6-4-sejr på kun 68 minutter. Kampen var en gentagelse af finalen i Sydney en uges tid tidligere, men Barty opnåede altså ikke revanche for finalenederlaget. Kvitovás kvartfinalesejr sikrede, at Simona Halep ville miste førstepladsen på WTA's verdensrangliste efter mesterskabet.

US Open-mesteren Naomi Osaka (4) blev den første japanske semifinalist i Australian Open-mesterskabet i damesingle siden Kimiko Date i 1994 ved at besejre Elina Svitolina med 6-4, 6-1. Det var endvidere første gang siden 2006 at en førstegangsvinder af en grand slam-turnering nåede semifinalen i den efterfølgende grand slam-turnering. Det var til gengæld Svitolinas fjerde nederlag i hendes fjerde grand slam-kvartfinale, og ukraineren blev i løbet af kampen behandlet for en skade i sin højre skulder.

Den sidste semifinaleplads gik til Karolína Plíšková (7), som i en dramatisk kamp, der bølgede frem og tilbage, vandt med 6-4, 4-6, 7-5 over Serena Williams (16). Karolína Plíšková åbnede kampen bedst, vandt første sæt med 6-4 og kom foran med et servegennembrud i andet sæt, inden Serena Williams fik overtaget og sikrede sig andet sæt med 6-4. I tredje sæt kom amerikaneren foran med 5-1, hvor hun misbrugte en matchbold, og ved stillingen 5-4 lykkedes det for Karolína Plíšková at afværge yderligere tre amerikanske matchbolde, inden hun til slut vandt sættet 7-5, og hun sluttede altså kampen med at vinde seks partier i træk. Dermed kvalificerede tjekken sig til sin første Australian Open-semifinale, mens Serena Williams mistede muligheden for at tangere Margaret Courts rekord på 24 grand slam-titler i damesingle.

Ingen af de fire kvinder, der gik videre til semifinalerne, havde tidligere vundet Australian Open-mesterskabet i damesingle.

Semifinaler 

I den første semifinale vandt Petra Kvitová (8) med 7-6(2), 6-0 over Danielle Collins, hvilket var hendes sjette kamp i træk uden sættab ved turneringen. Dermed kvalificerede den tjekkiske kvinde sig til Australian Open-finalen for første gang, og det var endvidere første gang siden 2014, at hun gik videre til en grand slam-finale. Hun blev dermed den første tjekke i damesinglefinalen ved Australian Open siden Jana Novotná i 1991. Kampen startede udendørs, men skydetaget på Rod Laver Arena blev lukket ved stillingen 4-4 i første sæt på grund af ekstrem varme.

Naomi Osaka sejrede i den anden semifinale mod Karolína Plíšková med 6-2, 4-6, 6-4 og sikrede sig dermed en plads i en grand slam-finale for anden gang, efter at hun fem måneder tidligere havde spillet sin første ved US Open. Hele kampen blev spillet med arenaen skydetag lukket, eftersom temperaturen i Melbourne i løbet af dagen oversteg 40 grader.

Finale 

Finalen er det første indbyrdes opgør mellem Naomi Osaka (4) og Petra Kvitová (8), og kampen er direkte afgørende for, hvem der efter turneringen overtager førstepladsen på WTA's verdensrangliste fra Simona Halep. Ingen af de to finalister har tidligere indtaget rangslistens førsteplads.

Hovedturnering

Deltagere 

Hovedturneringen har deltagelse af 128 spillere, der er fordelt på:
 104 direkte kvalificerede spillere i form af deres ranglisteplacering pr. 3. december 2018 (seks uger før hovedturneringens start).
 8 spillere, der har modtaget et wild card (markeret med WC).
 16 spillere, der havde kvalificeret sig fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).

Seedede spillere 

De 32 bedst placerede af deltagerne på WTA's verdensrangliste pr. 7. januar 2019 (en uge før hovedturneringens start) blev seedet:

Wild cards 

Otte spillere modtog et wild card til hovedturneringen. Deres verdensranglisteplacering pr. 7. januar 2019 er angivet.

Kvalifikanter 

16 spillere kvalificerede sig fra kvalifikationen til hovedturneringen.

Lucky losere 

Ingen spillere gik videre fra kvalifikationen som lucky losere.

Resultater

Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Kvalifikation 

I kvalifikationsturneringen, der blev afviklet den 8. - 11. januar 2019, spillede 128 spillere om 16 ledige pladser i hovedturneringen. Heraf havde ni spillere har modtaget et wildcard (WC).

Følgende 16 spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

  Astra Sharma
  Misaki Doi
  Viktorija Golubic
  Bianca Andreescu
  Karolína Muchová
  Iga Świątek
  Veronika Kudermetova
  Anna Kalinskaja
  Paula Badosa Gibert
  Harriet Dart
  Zhu Lin
  Varvara Lepchenko
  Jessika Ponchet
  Ysaline Bonaventure
  Natalija Vikhljantseva
  Beatriz Haddad Maia

Resultater

Se også 
 Australian Open-mesterskabet i herresingle 2019
 Australian Open-mesterskabet i herredouble 2019
 Australian Open-mesterskabet i damedouble 2019
 Australian Open-mesterskabet i mixed double 2019

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Australian Open

Australian Open 2019
2019
WTA Tour 2019